Port-Menier Airport är en flygplats i Kanada.   Den ligger i regionen Côte-Nord och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Port-Menier Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Port-Menier Airport är platt. En vik av havet är nära Port-Menier Airport åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Port-Menier Airport. Trakten är glest befolkad. 

I omgivningarna runt Port-Menier Airport växer i huvudsak barrskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Québec